

Musique 

 Nador, le premier album du groupe de rock français Les Variations, ainsi qu'une chanson de cet album ;
 Nador, album du groupe électronique espagnol Esplendor Geométrico, ainsi qu'un morceau de cet album ;
 Nador,  morceau de l'album Okou Gnakouri de  Kaaris.

Nador est aussi le surnom de :
 Mustapha Saïdji (1874-1926), plus connu sous le nom de Mustapha Nador, musicien algérien précurseur du genre chaâbi.

Toponyme 

 Nador, ville portuaire du nord-est du Maroc, dans la région du Rif, sur la côte méditerranéenne ;
 la province de Nador, province marocaine de la région du Rif ;
 Nador (anciennement Desaix en hommage au général Desaix), ville d'Algérie, située dans la wilaya de Tipaza, entre Cherchell et Tipaza.

Homonymie de surnom